Я́унолайне () — остановочный пункт в Олайнском крае Латвии на электрифицированной железнодорожной линии Рига — Елгава.

История 

Остановочный пункт в посёлке Яунолайне был организован для удобства жителей и впервые упоминается в расписании движения поездов в 1983 году. Рядом с остановочным пунктом находится подъездной путь от станции Олайне к Олайнской нефтебазе.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Страничка станции на сайте gdevagon.ru
 Страничка станции на сайте railwayz.info

Остановочные пункты Латвии
Олайнский край